Alberto Mingardi – giornalista e scrittore
Andrea Mingardi – cantautore
Camilla Mingardi – pallavolista